Ба́йрон Манн () (род. 13 августа 1967) — американский актёр, снимался как в голливудских, так и в азиатских фильмах. Наиболее известен по роли Рю в фильме 1994 года «Уличный боец».

Биография 
Манн окончил английскую школу для мальчиков, во время учёбы принимал активное участие в деятельности любительского театра, как актёр и писатель. После окончания школы Манн переехал в Калифорнию для продолжения образования, получил степень по философии в Калифорнийском университете, но актёрская сцена продолжала оставаться для него важной. После окончания колледжа Манн поступил в юридическую школу южной Калифорнии, но после первого года обучения взял академический отпуск. Вернувшись в Гонконг, он получил роль в телефильме канала NBC «Last Flight Out». Затем он вернулся в Лос-Анджелес и окончил юридическую школу.

Манн снялся в таких фильмах, как «Красный угол», «Коррупционер» и «Женщина-кошка», в телесериале «Тёмный ангел». Наиболее известные его роли — Рю в фильме «Уличный боец» и Ко в фильме, снятом по мотивам манги Crying Freeman. Также Манн снялся в фильме «Железный кулак», вышедшем в ноябре 2012 года.

Манн занимается спортом, особенно теннисом и гольфом, и в одно время находился в топ-рейтинге теннисистов Гонконга. Он также занимается ушу, демонстрируя своё искусство во многих фильмах, включая «Уличный боец».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы права Университета Южной Калифорнии
Киноактёры США